Чернышёва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Чернышёва, Авдотья Ивановна (1693—1747) — графиня, метресса Петра I.
 Чернышёва, Алла Андреевна (род. 1976) — российская телеведущая, тележурналист.
 
 Чернышёва, Варвара Николаевна (1888—1919) — святая Русской православной церкви, мученица.
 
 Сипатова (Чернышёва), Елена Германовна (род. 1955) — советская и российская бегунья.
 Чернышёва, Зинаида Сергеевна (1909—1984) — советский архитектор и преподаватель, лауреат Сталинской премии.
 
 Чернышёва, Лидия Демьяновна (1912—1975) — советская украинская балерина, балетмейстер, хореограф, педагог.
 Чернышёва, Любовь Павловна (1890—1976) — русская артистка балета, балетный педагог.
 
 Чернышёва, Мария Давыдовна (более известна под фамилией Марич; 1893—1961) — русская советская писательница и драматург.
 Чернышёва, Пелагея Яковлевна (начало XIX века — 1878) — русская предпринимательница.
 Голицына (Чернышёва), Наталья Петровна (1741—1837) — русская дворянка, прототип главной героини повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
 Чернышёва, Раиса Ивановна (1903—1984) — советская фехтовальщица, фехтовальный тренер.
 Чернышёва, Тамара Алексеевна (1922—2007) — российская актриса.

См. также